Sezon (2012) był 68. edycją Tippeligaen – najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii. Sezon rozpoczął się 23 marca, a zakończył się 18 listopada 2012. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytułu broniła drużyna Molde FK, która znów wygrała rozgrywki i wywalczyła 2. tytuł w historii.

Drużyny 
W sezonie 2012 wystąpiło 14 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu oraz dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły sezonu 2011 1. divisjon.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraż o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu drużyna z 14. miejsca Tippeligean  rozegrała dwumecz o utrzymanie miejsca w lidze ze zwycięzca play-off pomiędzy drużynami z miejsc 3.-6. 1. divisjon. Sandnes Ulf zwyciężył 7-1 i utrzymał miejsce w Tippeligean.

Sandnes Ulf zwyciężył 7-1 w dwumeczu.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Zobacz też 
 Tippeligaen

Przypisy 

2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2012 w Norwegii